Вассерманн () — німецьке та єврейське прізвище, що в перекладі означає водонос (Wasser — вода, man — людина).

Відомі представники 
 Дейл Вассерман — американський письменник та драматург.
 Збігнев Вассерманн — польський політик.
 Анатолій Вассерман — журналіст та політичний консультант.
 Вассерман Михайло Григорович — справжнє прізвище артиста оперети Михайла Водяного.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища